Gmina Brzeźnica je označení dvou gmin v Polsku:

 Gmina Brzeźnica (Lubušské vojvodství) – gmina v Lubušském vojvodství
 Gmina Brzeźnica (Malopolské vojvodství) – gmina v Malopolském vojvodství

Externí odkazy